NGC 707-1, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Walvis
 NGC 707-2, een compact sterrenstelsel in het sterrenbeeld Walvis